Primera División 1932 – torneo di calcio argentino organizzato dalla Asociación Argentina de Football
 Primera División 1932 – torneo di calcio argentino organizzata dalla Liga Argentina de Football